У наступній таблиці зведені відомості про деякі з найпопулярніших програмних каркасів, бібліотек та комп'ютерних програм для глибинного навчання.

Перелік програмного забезпечення глибинного навчання

Пов'язане програмне забезпечення 
  (NENGO) — графічне та сценарійне програмне забезпечення для імітування великомасштабних нейронних систем
 Numenta Platform for Intelligent Computing (платформа Numenta для розумних обчислень) — відкрита реалізація компанією Numenta їхньої моделі ієрархічної часової пам'яті.

Див. також 
 Порівняння наборів даних для машинного навчання
 
 
 Глибинне навчання#Програмні бібліотеки
 Перелік наборів даних для досліджень у машинному навчанні

Примітки